Дос-де-Майо () — одна из 11 провинций региона Уануко в Перу. Граничит на севере с провинцией Уамалес, на юге с провинциями Лаурикоча, Яровилка и Уануко. На востоке — с провинциями Леонсио Прадо, Уануко и Яровилка. На западе - с провинцией Болоньезе в департаменте Анкаш. Столицей провинции является город Ла-Унион.

География

Рельеф и гидрография 

Провинция Дос-де-Майо представляет собой  центр разнообразия Перу. На его 1447,68 км² расположены места с высотами от 2960 метров над уровнем моря в районе Кивилла и до 4 100 метров над уровнем моря в верхней части района Пачас.

Территория провинции расположена в центре большого горного хребта, ограниченного тремя горными хребтами северных Анд Перу: западным, центральным и восточным, охватывающим большую часть территории регионов Кечуа, Суни и Пуна, и часть джунглей (северо-восточная часть округа Мариас); когда-то район Хуалланки находился в его юрисдикции.

Главной рекой является Вискарра, которая впадает в молодую реку Мараньон и стекает в северо-восточном направлении провинции, придавая своей топографией форму воронки.

Административное деление 
Провинция делится на девять районов.

Туризм 
В провинции есть природные и археологические достопримечательности.

Уануко-Пампа 
Археологический центр расположен на одноименном плато площадью 21 Км² и на высоте почти 3600 м, находится в 5 км от города Ла-Унион. В восьми районах насчитывается 3500 зданий в стиле инков, 100 монументальных зданий и еще 503 сооружения, включая склады, различные дома, улицы, кварталы, загоны, акведуки, гигиенические услуги и жилье построенные вдоль высокогорного шоссе инков между Куско и Кито. В монументальной зоне находятся, в основном, величественные храмы Ушно и Крышки Пум. Покрытия храмов представляют собой резные каменные конструкции с трапециевидными отверстиями и расположены так, что они направляют путь, по которому следуют солнечные лучи на восходе и на закате.

Внушительный Ушно представляет собой большую каменную платформу высотой 35 м, длиной 48 м и шириной 32 м, расположенной в середине площади Ахеологического комплекса Вануко-Марка, и считается церемониальным центром, хотя есть там и звездная обсерватория, возможно, самая важная в андском мире. Недавнее исследование, проведенное в Вануко-Марка, находит новые доказательства астрономических наблюдений инков в этом месте, принципах пространственной организации, основанной на астрономических ориентациях, а также о специфическом использовании некоторых строений в качестве обсерваторий. Строения, являющимися обсерваториями, представляют собой платформу "Ушну" и структуру, известную как "Инкаваси".

Лириопампа 
Холм большой высоты и размеров. Находящаяся на левом берегу реки Вискарра в районе Рипан одноименная община располагается на склонах. Силуэт холма очень напоминает контур южной стены заснеженной Аконкагуа.

Таурипампа 
Расположен в 2 км к югу от города Ла-Унион, у подножия холма Лириопампа. Это небольшой тоннель высотой приблизительно 1,5 м и глубиной 6 м, из которого протекает небольшое количество термальных лечебных вод, таких же, которые используются для бань.

Конок 
Расположен в район Рипан в 2 км к северо-западу от Ла-Унион на берегу реки Вискарра. Термально-минерально-лечебные воды Конок рекомендуются для лечения ревматических заболеваний и предлагают посетителям, любителям активного отдыха, большее спокойствие в окружении величественной природы.

Нунаш 
Археологический центр, расположенный в округе Пачас.

Эстака-Мачаи 
Археологические раскопки эпохи до инков. Его очень легко увидеть с дороги Уануко-Дос-де-Майо, расположенной примерно в 7 км, и до Тинго-Чико, объездной дороги для Ла-Унион и Тантамайо. Здесь вы можете увидеть деревянные колья, укрытые в самых труднодоступных местах скал.

Примечания 

Провинции региона Уануко